Murray Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Murray Creek (Connors River), Nebenfluss des Connors River in Queensland
 Murray Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland